Alejandro González Roig (1907-), un jugador de bàsquet uruguaià, que va competir en els Jocs Olímpics d'estiu de 1936.
 Alejandro González Iñárritu (1963-), un director de cinema mexicà.
 Alejandro González Nappi (1973-), un exfutbolista uruguaià, que jugava de defensa.
 Álex González (1980-), un actor espanyol.
 Alejandro González (tennista) (1989-), tennista colombià.